Cantonul Hesdin este un canton din arondismentul Montreuil, departamentul Pas-de-Calais, regiunea Nord-Pas-de-Calais, Franța.

Comune 

|-
| Aubin-Saint-Vaast || align="right" | 756 || align="right" | 62140 || align="right" | 62046
|-
| Brévillers || align="right" | 107 || align="right" | 62140 || align="right" | 62175
|-
| Capelle-lès-Hesdin || align="right" | 407 || align="right" | 62140 || align="right" | 62212
|-
| Caumont || align="right" | 206 || align="right" | 62140 || align="right" | 62219
|-
| Cavron-Saint-Martin || align="right" | 402 || align="right" | 62140 || align="right" | 62220
|-
| Chériennes || align="right" | 182 || align="right" | 62140 || align="right" | 62222
|-
| Contes || align="right" | 334 || align="right" | 62990 || align="right" | 62236
|-
| Guigny || align="right" | 140 || align="right" | 62140 || align="right" | 62395
|-
| Guisy || align="right" | 272 || align="right" | 62140 || align="right" | 62398
|-
| Hesdin || align="right" | 2 686 || align="right" | 62140 || align="right" | 62447
|-
| Huby-Saint-Leu || align="right" | 967 || align="right" | 62140 || align="right" | 62461
|-
| Labroye || align="right" | 173 || align="right" | 62140 || align="right" | 62481
|-
| La Loge || align="right" | 185 || align="right" | 62140 || align="right" | 62521
|-
| Marconne || align="right" | 1 232 || align="right" | 62140 || align="right" | 62549
|-
| Marconnelle || align="right" | 1 312 || align="right" | 62140 || align="right" | 62550
|-
| Mouriez || align="right" | 241 || align="right" | 62140 || align="right" | 62596
|-
| Bouin-Plumoison || align="right" | 514 || align="right" | 62140 || align="right" | 62661
|-
| Raye-sur-Authie || align="right" | 255 || align="right" | 62140 || align="right" | 62690
|-
| Regnauville || align="right" | 210 || align="right" | 62140 || align="right" | 62700
|-
| Sainte-Austreberthe || align="right" | 410 || align="right" | 62140 || align="right" | 62743
|-
| Tortefontaine || align="right" | 231 || align="right" | 62140 || align="right" | 62824
|-
| Wambercourt || align="right" | 198 || align="right" | 62140 || align="right" | 62871
|}
 
 

Cantoane în Pas-de-Calais